Салу (Salu) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Салу — село у волості Тарту повіту Тартумаа.
 Салу — село у волості Пиг'я-Пярнумаа повіту Пярнумаа.
 Салу — село у волості Рае повіту Гар'юмаа.
 Салу — село у волості Сааремаа повіту Сааремаа.

Прізвище 
 Таджу Салу (фр. Tadjou Salou, 24 грудня 1974, Ломе — 2 квітня 2007) — тоголезький футболіст.